

Малюшин — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Малюшин — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства